Kalt ist der Abendhauch ist die Bezeichnung für:
 Kalt ist der Abendhauch, Kriminalroman von Ingrid Noll, erschienen 1996
 Kalt ist der Abendhauch (Film), deutscher Film von Rainer Kaufmann aus dem Jahr 2000